

Cinema 
 Overkill – cortometraggio diretto da Maurizio Zaccaro

Musica 
 Overkill – gruppo musicale thrash metal statunitense

 Overkill – album dei Motörhead del 1979
 Overkill – singolo dei Motörhead del 1979, dall'album omonimo
 Overkill – singolo dei Men at Work del 1983, dall'album Cargo
 Overkill – EP degli Overkill del 1984
 Overkill – singolo dei Kosheen del 2007, dall'album Damage
 Overkill – album di Aleksander Vinter del 2013

Videogiochi 
Overkill – sparatutto a scorrimento della Epic MegaGames